Фэйт Минтон (, род. , , Нью-Йорк, США) — американская  и каскадёр. В России из её фильмов наиболее известен комедийный боевик «Всегда готовы» (1983), где она сыграла одну из главных ролей, а также боевики «Честь и ярость» (1992) и «Внезапная смерть» (1995). В фильме «Непостоянная Рози» (1980) у неё была главная роль, а её партнером по съёмкам был Жерар Депардьё.

В основном воплощала на экране типаж чрезвычайно соблазнительной девушки-вамп, которая, однако, обладает огромной физической силой. Её актёрский талант был несколько односторонне востребован режиссёрами, так как слишком часто ей приходилось играть отрицательных героинь.

Во «Внезапной смерти» исполнила роль Карлы, террористки, одетой в костюм талисмана «Айсбург».

Кроме того, в качестве каскадёра она снялась в таких фильмах, как «Герой и Ужас» (с Чаком Норрисом) и «Бэтмен и Робин».

Фильмография

Актриса

Каскадёр 
  — Чарли Чан и проклятие королевы драконов / Charlie Chan and the Curse of the Dragon Queen
  — Побег роботов / Heartbeeps
  — Человек, которого не было / The Man Who Wasn’t There
  — Страсть в пыли / Lust in the Dust
  — Уж лучше умереть / Better Off Dead…
  — Никогда не рано умирать / Never Too Young to Die
  — Безжалостные люди / Ruthless People
  — Водительские права / License to Drive
  — Герой и Ужас / Hero and the Terror
  — Парень со странностями / Far Out Man
  — Чужой народ: Тело и душа / Alien Nation: Body and Soul
  — Гнев / Rage
  — Вызов / Set It Off
  — Бэтмен и Робин / Batman & Robin
  — Спаун / Spawn
  — Жара в Лос-Анджелесе / L.A. Heat (в эпизоде Falcon)
  — Парень из пузыря / Bubble Boy

Примечания

Литература 
 Chiesi R. Gérard Depardieu. — Gremese, 2005. — 127 p. — P. 39. — ISBN 978-8873015918

Ссылки